der Einfältige ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:

 Karl der Einfältige (879–929), König der Westfranken bzw. des Westfrankenreichs, siehe Karl III. (Frankreich)

Siehe auch:
 Der einfältige Simon